Roumba ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Rouamba (* 1986), burkinischer Fußballspieler
 Saïdou Rouamba (* 1968), burkinischer Radrennfahrer
 Séraphin François Rouamba (* 1942), burkinischer Geistlicher, Erzbischof von Koupéla